FK Krnov je český fotbalový klub z Krnova, který působí v Divize F (4. nejvyšší soutěž). Byl založen roku 1933. K největším úspěchům klubu patří účast ve 3 ročnících novodobé 3. nejvyšší soutěže, Moravsko-Slezské fotbalové ligy (1996/97, 1997/98 a 1998/99), zejména pak bronzová příčka v nováčkovské sezoně 1996/97. Třetí nejvyšší soutěž hrál i v období 1952 – 1954.

Historické názvy 
 1933 – SK Krnov (Sportovní klub Krnov)
 1939 – klub byl zrušen
 1945 – znovu založen jako SK Krnov (Sportovní klub Krnov)
 1949 – ZSJ Botostroj Krnov (Závodní sokolská jednota Botostroj Krnov)
 1950 – ZSJ Svit Krnov (Závodní sokolská jednota Svit Krnov)
 1951 – ZSJ Sokol Strojsvit Krnov (Závodní sokolská jednota Sokol Strojsvit Krnov)
 1953 – DSO Spartak Krnov (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Krnov)
 1959 – sloučen s DSO Jiskra Krnov a DSO Slavoj Krnov do TJ Krnov (Tělovýchovná jednota Krnov)
 1975 – pod klub začleněn i fotbalový odbor klubu TJ Lokomotiva Krnov, název nezměněn
 199? – FK Krnov (Fotbalový klub Krnov)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup

**= sezona předčasně ukončena v dubnu 2020 z důvodu pandemie covidu-19.

FK Krnov „B“ 
FK Krnov „B“ je rezervním týmem Krnova, který od sezony 2020/21 hraje v I.B třída, skupina A (7. nejvyšší soutěž).

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky FK Krnov, fkkrnov.cz
 Historie a začátky fotbalu v Krnově - fotogalerie, fkkrnov.cz
 Odznaky krnovských fotbalových klubů, odznaky.wz.cz

Krnov, FK
Krnov, FK
Sportovní kluby v Krnově
Fotbal v okrese Bruntál